Becks Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Becks Hill (New York)
 Becks Hill (Washington)